Ha nascut una estrella (pel·lícula de 1937), (títol original A Star Is Born) dirigida per William A. Wellman
 A Star Is Born (pel·lícula de 1954), dirigida per George Cukor
 Ha nascut una estrella (pel·lícula de 1976), (títol original A Star Is Born) dirigida per Frank Pierson
 A Star Is Born (pel·lícula de 2018), dirigida per Bradley Cooper